Laščina je lahko:

 Laščina (kavkaški jezik), jezik naroda Lakov v ruski avtonomni republiki Dagestan;
 Laščina (slovanski jezik), skupina zahodnoslovanskih narečij na Češkem, v Šleziji, na Hlučinskem, Severovzhodnem Moravskem in Poljskem.